Lodi Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lodi Township (Michigan)
 Lodi Township (Minnesota)
 Lodi Township (Ohio)
 Lodi Township (South Dakota)